Крысанов — русская фамилия.

Известные носители 
 Крысанов, Александр Александрович (род. 1981) — российский хоккеист, впоследствии тренер.
 Крысанов, Антон Игоревич (род. 1987) — российский хоккеист.